Floresta — área com alta densidade de árvores

Geografia 
 Floresta (Buenos Aires) — bairro da Argentina
 Floresta (Colômbia) — município no departamento de Boyacá
 Floresta (Itália) — comuna siciliana
 La Floresta — município da Catalunha, Espanha

Brasil

Municípios 
 Floresta (Paraná) 
 Floresta (Pernambuco)

Bairros 
 Floresta (Belo Horizonte)
 Floresta (Caratinga)
 Floresta (Cascavel)
 Floresta (Coronel Fabriciano)
 Floresta (Fortaleza)
 Floresta (Goiânia)
 Floresta (Joinville)
 Floresta (Juiz de Fora)
 Floresta (Nova Iguaçu)
 Floresta (Piripiri)
 Floresta (Porto Alegre)
 Floresta (São José)

Distritos 
 Floresta (Central de Minas)
 Floresta (Ijuí)
 Floresta (Três Passos)

Futebol no Brasil 
 Chácara da Floresta — estádio em São Paulo 
 São Paulo da Floresta — time extinto de futebol que deu origem ao São Paulo FC

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes